

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Sarzyna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna
 Sarzyna – część wsi Korabina w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów

Zobacz też 
 Nowa Sarzyna